Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 3, se dispute à Lugano du 10 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Temesvári, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Candy Reynolds et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1982
Suisse
Événement sportif à Lugano
Sport en Suisse en 1982
Tennis en mai 1982